Conrad II de Luxemburg, mort el 1136, va ser comte de Luxemburg de 1131 a 1136. Era fill de Guillem I, comte de Luxemburg i de Matilde o Luitgarda de Northeim.

Es va casar amb Ermengarda de Zutphen, filla del comte Otó II de Zutphen. Sense hereu mascle, el comtat de Luxemburg va tornar a l'emperador. Aquest no va voler que Luxemburg fos governat per Enric de Grandpré, el parent més proper de Conrad, ja que era un senyor francès, i Luxemburg arriscava per això acostar-se al regne de França, i va infeudar el comtat de Luxemburg a un cosí de Conrad, Enric de Namur.

Ascendència

Fonts 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg
Luxemburguesos